Solomonski Otoci:
 Anuta (otok), otok
 Anuta (pleme), pleme koje živi na otoku